RZ oder Rz steht als Abkürzung für:
 gemittelte Rautiefe
 Randzahl oder Randziffer
 Rechenzentrum
 Reginald Zupancic, österreichischer Benediktiner
 Reinzeichnung
 Restzucker im Wein
 Return-to-Zero-Code (RZ-Code), ein in der Informationstechnik verwendetes Codierungsverfahren
 Revolutionäre Zellen
 Rheiderland-Zeitung
 Rückzahlung
 Sansa Regional Airline (IATA-Code), Fluggesellschaft aus Costa Rica
 Bahnhof Zell (Wiesental) nach DS 100
 Alfa Romeo RZ, Pkw-Modell

RZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Herzogtum Lauenburg (für Ratzeburg)
 Moldau: Rajon Rezina
 Nordirland: Antrim
 Norwegen: Egersund in der Provinz Rogaland
 Polen: kreisfreie Stadt Rzeszów

RZ als Unterscheidungszeichen auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Lauenburg (für Ratzeburg)

Abkürzung